Sport Diver steht für:
 Eine Gerätetauch-Brevetierung des British Sub-Aqua Club (BSAC), die dem Advanced Open Water Diver entspricht.
 Sport Diver Magazine, ein englischsprachiges Tauchsportmagazin, siehe Professional Association of Diving Instructors#Publikationen